Рог — муніципалітет у Франції

Прізвище 

 Рог Віктор Олександрович ( 1970) — політик, видавець, журналіст, громадський діяч, історик
 Рог Марко ( 1995) — хорватський футболіст, півзахисник клубу «Динамо» (Загреб), а також молодіжної і національної збірної Хорватії.

Див. також 
 Козій Рог () — село в Габровській області Болгарії.
 Ріг (значення)
 Роги